Ла Фила има више значења:

 Ла Фила (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фила (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фила (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику